Rodney Heath era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Norman Brookes.

Norman Brookes ha battuto in finale 6–1, 6–2, 6–3 Horace Rice.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1911